Obhájcem titulu byl Bjorn Fratangelo, který z věkových důvodů již nemohl startovat.

Vítězem se stal šestý nasazený belgický tenista Kimmer Coppejans, který v boji o titul porazil turnajovou pětku z Kanady Filipa Peliwa po setech 6–1 a 6–4. Pro Kanaďana, po Australian Open 2012, prohra znamenala druhou finálovou porážku na juniorském grandslamu v řadě.

Nejvýše nasazený Australan Luke Saville a vítěz úvodního juniorského grandslamu sezóny skončil ve čtvrtfinále na raketě Čecha Adama Pavláska, který mu tak vrátil semifinálovou prohru z lednového Melbourne.

Nasazení 
  Luke Saville (čtvrtfinále)
  Gianluigi Quinzi (3. kolo)
  Liam Broady (3. kolo)
  Kaiči Učida (1. kolo)
  Filip Peliwo (finále)
  '''Kimmer Coppejans (vítěz)
  Nikola Milojević (1. kolo)
  Mitchell Krueger (semifinále)
  Mateo Nicolas Martinez (3. kolo)
  Joshua Ward-Hibbert (1. kolo)
  Adam Pavlásek (semifinále)
  Mackenzie McDonald (1. kolo)
  Andrew Harris (2. kolo)
  Frederico Ferreira Silva (2. kolo)
  Stefano Napolitano (2. kolo)
  Daniel Masur ''(1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Reference 

 Pavouk dvouhry juniorů French Open 2012

French Open 2012
Juniorský tenis v roce 2012